Tennis может означать:

  — американский спортивный журнал.

Музыка 
 Tennis — третий студийный альбом Криса Ри.
 Tennis — дуэт из США, исполняющий инди-поп.

Компьютерные игры 
  — компьютерная игра 1981 года.
  — компьютерная игра 1985 года.

См. также